

Toponyme 
Adampol peut désigner :

en Turquie
 Adampol, ou Polonezköy, village de Turquie ;
en Pologne
 Adampol, village de la voïvodie de Lublin ;
 Adampol, village du powiat de Węgrów, dans la voïvodie de Mazovie ;
 Adampol, village du powiat de Wołomin, dans la voïvodie de Mazovie.